Toftsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Toftsjön, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun, 
Toftsjön (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (44,5 ha)
Toftsjön (Skultuna socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun och Västerås kommun,  (26,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn